5-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 142 километра состоялась 20 сентября 1936 года. Победу, третий год подряд, одержал французский велогонщик Антонин Манье.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1936 на FirstCycling
 
 
  

1936 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1936 году
Сентябрь 1936 года